„Tangled Up“ е четвъртият студиен албум на английската група Гърлс Алауд издаден през ноември 2007. Албумът достига номер 4 и е с общи продажби от 490 хиляди и получава платинен статус.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Call the Shots“ – 3:45
 „Close to Love“ – 3:53
 „Sexy! No No No...“ – 3:18
 „Girl Overboard“ – 4:11
 „Can't Speak French“ – 4:04
 „Black Jacks“ – 4:20
 „Control of the Knife“ – 3:51
 „Fling“ – 4:13
 „What You Crying For“ – 3:44
 „I'm Falling“ – 4:01
 „Damn“ – 3:46
 „Crocodile Tears“ – 3:18

Mixed Up 
 „The Show“ (Tony Lamezma Club Mix) – 3:43
 „No Good Advice“ (Doublefunk Clean Vocal Mix) – 5:19
 „I Think We're Alone Now“ (Tony Lamezma Baubletastic Remix) – 5:10
 „Sexy! No No No...“ (Tony Lamezma's Yes Yes Yes Mix) – 5:53
 „Something Kinda Ooooh“ (Tony Lamezma Remix) – 4:40
 „Wake Me Up“ (Tony Lamezma's Love Affair) – 5:09
 „Jump“ (Almighty Vocal Mix) – 4:09
 „Biology“ (Tony Lamezma Remix) – 4:23

Албуми на Гърлс Алауд
Музикални албуми от 2007 година